Ермита има више значења:

 Ермита (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ермита (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ермита (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику